Jesenice (Brežice), een plaats in Slovenië
 Jesenice (Gorenjska), een stad en gemeente in Slovenië
Enkele gemeenten in Tsjechië
 Jesenice (okres Praha-západ)
 Jesenice (okres Příbram)
 Jesenice (okres Rakovník)
 Jesenice (okres Cheb), een voormalig dorp, grotendeels verdwenen door de aanleg van een stuwmeer in 1957-1961, sinds 1961 onderdeel van de gemeente Okrouhlá
 Velká Jesenice